Die Austragung 1992/93 der Offenen Russischen Eishockeymeisterschaft (/Otkrytoje Perwenstwo Rossii) war die einzige Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse unter diesem Namen. Sie wurde in der Folge durch die Elitnaja Liga respektive Wysschaja Liga ersetzt.

Modus 
Die Saison war in drei Abschnitte unterteilt. In der ersten Runde spielte 49 Mannschaften in fünf Regionalgruppen – Zentrum, West, Powolschje, Ural und Sibirien-Ferner Osten – zu neun bis elf Teilnehmern in einer Vierfachrunde die 26 freien Plätze für die zweite Runde aus. Aus den Gruppen qualifizierten sich die fünf punktbesten Mannschaften; aus der Gruppe Sibirien-Ferner Osten die besten sechs.

In der zweiten Runde wurden in drei Gruppen – zwei mit zehn und eine mit sechs Teilnehmern – weitergespielt. Die Sechsergruppe mit den Teilnehmer der Gruppe Sibirien-Ferner Osten absolvierte eine weitere Vierfachrunde, während die zusammengefassten Zehnergruppen Zentrum-West und Powolschje-Ural in einer Doppelrunde spielten. Aus den Zehnergruppen qualifizierten sich jeweils fünf Mannschaften für das anschließende Achtel- und Viertelfinale der Play-offs. Aus der Sechsergruppe waren es zwei. Die drei Gruppensieger sowie der Zweite der Gruppe Powolschje-Ural erhielten ein Freilos für das Achtelfinale und waren direkt im Viertelfinale gesetzt. Die ausgeschiedenen Teams der Gruppen Zentrum, West, Powolschje und Ural absolvierten in der gleichen Zusammensetzung eine Platzierungsrunde.

Das Achtel- und Viertelfinale der Play-offs sowie die Platzierungsspiele um die Ränge 5 und 7 wurden im Modus Best-of-Three, Halbfinale und Finale im Modus Best-of-Five abgehalten.

Erste Runde 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Qualifikation für zweite Runde

Zone Zentrum

Zone West

Zone Powolschje

Zone Ural

Zone Sibirien-Ferner Osten

Zweite Runde 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation (Viertelfinale),        = Playoff-Qualifikation (Achtelfinale)

Zone Zentrum-West

Zone Powolschje-Ural

Zone Sibirien-Ferner Osten

Playoffs

Achtelfinale 
 Diselist Pensa – Sokol Nowotscheboksarsk 2:0 (2.1 n. P., 6:1)
 Mars Twer – Olimpija Kirowo-Tschepezk 2:1 (3:2, 3:4, 4:1)
 Sibir Nowosibirsk – Njoman Hrodna 2:1 (4:3, 4:6, 4:3)
 Wjatitsch Rjasan – Metschel Tscheljabinsk 2:0 (3:1, 6:4)

Viertelfinale 
 Mars Twer – Kristall Elektrostal 0:2 (1:2, 2:9)
 Sibir Nowosibirsk – Rubin Tjumen 2:0 (5:0, 3:0)
 Diselist Pensa – ZSK WWS Samara 1:2 (2:3, 5:0 Wertung, 3:4)
 Wjatitsch Rjasan – SKA Chabarowsk 0:2 (1:2, 4:5)

Halbfinale 
 Sibir Nowosibirsk – Kristall Elektrostal 3:2 (3:5, 0:5, 4:2, 3:1, 5:4 n. V.)
 ZSK WWS Samara – SKA Chabarowsk 3:2 (3:1, 6:2, 0:4, 2:4, 8:4)

Finale 
 ZSK WWS Samara – Sibir Nowosibirsk 3:0 (6:4, 6:4, 3:1)

Platzierungsspiele 
Spiel um Platz 7
 Olimpija Kirowo-Tschepezk – Sokol Nowotscheboksarsk 2:0 (7:5, 6:5)

Spiel um Platz 5
 Wjatitsch Rjasan – Diselist Pensa 2:0 (7:2, 3:2)

Platzierungsrunde 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte

Zone Zentrum-West 
Die Mannschaft von Chimik Engels wurde nach der ersten Runde von der Powolschje-Gruppe in die Gruppe Zentrum-West versetzt.

Zone Powolschje-Ural

Weblinks 
 
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russ.)

1992
Eishockeysaison 1992/93